Локвенц, Вратислав (1973) — чешский футболист, нападающий.
 Локвенц, Йозеф (1899—1974) — австрийский шахматист, международный мастер (1951).